Чрешњевец може бити:

 Чрешњевец (Војник), насељено мјесто у општини Војник, Република Словенија
 Чрешњевец (Словенска Бистрица), насељено мјесто у општини Словенска Бистрица, Република Словенија
 Чрешњевец (Тухељ), насељено мјесто у општини Тухељ, Република Хрватска